Occidental (von Okzident) bezeichnet:

 Occidental Petroleum (Oxy), amerikanisches Ölunternehmen
 eine Plansprache, siehe Interlingue
 den Occidental-Gletscher in Südchile
 Occidental (Kalifornien), ein census-designated place im Sonoma County in Kalifornien